Уејтлалпан има више значења:

 Уејтлалпан (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Општина Уејтлалпан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уејтлалпан (Уејтлалпан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику